Lalmonirhat, district du Bengladesh
 Lalmonirhat Sadar, upazila du Bangladesh